Kristina distrikt kan syfta på:

 Falu Kristine distrikt – ett distrikt i Falu kommun och Dalarnas län 2016–
 Jönköpings Kristina distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–

Se även
 Kristine församling